Nikifor – imię męskie pochodzenia greckiego
 Nikifor Krynicki – polski malarz-prymitywista

 Duchowni
 Nikifor (Psichludis)– duchowny prawosławny w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola
 Nikifor (prawosławny patriarcha Antiochii) – prawosławny Patriarcha Antiochii 
 Nikifor (arcybiskup Cypru) – zwierzchnik Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego 
 Nikifor (Kykkotis) – cypryjski biskup prawosławny
 Nikifor (Baltadgis) – grecki biskup prawosławny służący w jurysdykcji prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy
 Nikifor (Konstandinu) – grecki biskup prawosławny

 Nikifor (Astaszewski) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikifor (Chotiejew) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikifor (Jefimow) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikifor (Nikolski) – rosyjski biskup prawosławny